Riccardo Orioles – giornalista italiano
 Baltimore Orioles – squadra di baseball statunitense